Esistono più comuni francesi con questo nome

Amilly – Eure-et-Loir
Amilly – Loiret